A Reunion jelentései:

 Réunion, Francia sziget az Indiai-óceánon
 Reunion (videójáték)
 Reunion, Gary Burton 1989-es albumának címe
 Reunion, a Black Sabbath 1998-as koncertalbumának címe
 Reunion (Country Joe and the Fish-album)
 Reunion (M83-dal)
 Reunion (Star Trek: The Next Generation)